Greschner ist der Familienname folgender Personen:

Monika Greschner (* 1955), deutsche Langstreckenläuferin und Triathletin
Ron Greschner (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler
Tomas Greschner (* 1980), slowakischer Shorttracker